Schmetz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Schmetz (1904–1966), französischer Fechter
 Ferdinand Bernhard Schmetz (1897–1968), deutscher Nadelfabrikant und Segelflugzeugbauer aus Herzogenrath
 Mark Schmetz (* 1977), niederländischer Handballspieler
 Martha Schmetz (1919–2009), deutsche Journalistin, Illustratorin und Kunsterzieherin
 Michael Schmetz († 2018), deutscher Filmwissenschaftler, Filmproduzent und -förderer
 Ulrike Schmetz (* 1979), deutsche Fußballtorhüterin
 Wilhelm Schmetz (1890–1938), deutscher Kunstmaler
Siehe auch:
 Schmetz (Unternehmen)